George Waterhouse ist der Name folgender Personen:

* George Marsden Waterhouse (1824–1906), britischer Kolonialpolitiker
 George Robert Waterhouse (1810–1888), britischer Zoologe